Шибко:
 Шибко, Андрей Владимирович (род 1988) — украинский футболист
 Шибко, Виталий Яковлевич (род. 1948) — украинский политик